Taught by Experts é o quarto álbum do cantor Peter Allen, lançado em 1976. Ele lançou o hit "I Go to Rio". O álbum contou com músicos como Thom Rotella, Jerome Richardson, Lesley Gore e Dusty Springfield.

Faixas 
 "Puttin' Out Roots" 3:32
 "She Love To Hear The Music" 3:16
 "Back Doors Crying" 4:46
 "I Go to Rio" 3:17
 "Planes" 3:05
 "Quiet Please, There's A Lady On Stage" 5:08
 "This Time Around" 3:15
 "The More I See You" 3:30
 "Harbour" 3:36
 "(I've Been) Taught By Experts" 3:12
 "Six-Thirty Sunday Morning/New York, I Don't Know About You" 5:01

Créditos 
 Peter Allen
 Thom Rotella
 John Jarvis
 Alan Estes
 Judy Elliot
 Chuck Domanico
 Jim Keltner
 Marilyn Baker
 Jerome Richardson
 Lesley Gore
 Dusty Springfield
 Brenda Russell

Álbuns de 1976
Álbuns de Peter Allen